Résultats détaillés de l'édition 1999 du tournoi de tennis professionnel masculin de Paris-Bercy.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Paris-Bercy
ATP 1999
Tennis en France en 1999
Tennis en novembre 1999